Akgul Amanmuradova og Chuang Chia-jung var forsvarende mester, men Amanmuradova valgte ikke at deltage.
Chuang spillede i sted for sammen med Chang Kai-chen, men de tabte i kvartfinalen til Natalie Grandin og Vladimíra Uhlířová.
Olga Govortsova og Klaudia Jans-Ignacik vandt turneringen ved at besejre Natalie Grandin og Vladimíra Uhlířová 6–7(4–7), 6–3, [10–3] i finalen.

Seedning

  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová ''(Finale)
  Olga Govortsova /  Klaudia Jans-Ignacik (Mester)

<li>  Mandy Minella /  Pauline Parmentier (Første runde)
<li>  Tímea Babos /  Hsieh Su-wei (Semifinale)

Kampe

Referencer
 Main Draw

WTA Tour 2012